Bingham Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bingham Estates (Mississippi), im Oktibbeha County
 Bingham Estates (Davis County, Utah)
 Bingham Estates (Salt Lake County, Utah)